Jacint Verdaguer – poeta spagnolo
 Verdaguer – stazione della metropolitana di Barcellona
 38671 Verdaguer – asteroide della fascia principale